Доммарте́н () — название нескольких коммун во Франции:

 Доммартен — в департаменте Эн.
 Доммартен — в департаменте Ду.
 Доммартен — в департаменте Ньевр.
 Доммартен — в департаменте Рона.
 Доммартен — в департаменте Сомма.

См. также 
 Доммартен-су-Аманс
 Доммартен-ла-Шоссе
 Доммартен-ле-Туль